Kałojanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Kałojanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen